Franchesse est le nom :
 d'une commune du département de l'Allier ;
 d'un château situé sur la commune de Rocles (Allier).